Грегуровец може бити:

 Грегуровец (Крапинске Топлице), насељено мјесто у општини Крапинске Топлице, Република Хрватска
 Грегуровец (Миховљан), насељено мјесто у општини Миховљан, Република Хрватска
 Грегуровец (Свети Петар Ореховец), насељено мјесто у општини Свети Петар Ореховец, Република Хрватска